Фёдор Михайлович Уманец (1841—1908) — российский публицист, историк.

Биография 
Окончил юридический факультет Московского университета. Его кандидатская диссертация «Надел общины и дворовые люди» была напечатана в «Отечественных Записках» в 1862 году.

В 1864—1867 годах — мировой посредник и председатель мирового съезда в Подольской губернии.

В 1875—1880 годах — непременный член Глуховского уездного по крестьянским делам присутствия, в 1881 г. был в числе сведущих людей по вопросам питейному и переселенческому.

Позже состоял председателем Глуховской уездной и Черниговской губернской земской управы.

Сочинения 
 «Вырождение Польши. Два года после Ягеллонов» (Санкт-Петербург, 1871),
 «Образовательные силы России. I. Общественное воспитание. II. Народная школа» (Санкт-Петербург, 1871),
 «Из моих наблюдений по крестьянскому делу» (Санкт-Петербург, 1881; здесь идет речь о «мелкой земской единице» и «об упорядочении общинного землевладения»),
 «Колонизация свободных земель России» (Санкт-Петербург, 1884).
 «Гетман Мазепа» (Санкт-Петербург, 1897)
 «Кн. Константин-Василий Острожский» («Русский архив». — IV, 1901).
 Александр и Сперанский: Ист. монография. — , 1910. — 171 с.
 Проконсул Кавказа: С портр. А. П. Ермолова и его почерком. — : тип. И. Г. Ватсар, 1912.

Примечания

Литература 
 
 Ковалевська О. О. Уманець Федір Михайлович // Енциклопедія історії України. — : Наукова думка, 2013. — Т. 10. — С. 227. — ISBN 978-966-00-1359-9.

Персоналии:Подольская губерния
Персоналии:Черниговская губерния
Украинофильство
Историки Российской империи
Публицисты Российской империи
Историки Украины
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Председатели Черниговской губернской земской управы